Cerritos o Los Cerritos puede referirse a:

 Cerritos, en San Luis Potosí, México.
 Cerritos, en Ixmiquilpan, México.
 Cerritos, en Cardonal, México.
 Cerritos, en Santiago de Anaya, México.
 Cerritos, en Estados Unidos.
 Los Cerritos, en Panamá.
 Los Cerritos, en Venezuela.
 U.S.S. Cerritos, nave de la Flota Estelar de la Federación de Planetas Unidos de la serie televisiva Star Trek: Lower Decks.